Alfredo Attilio Schettini (1874-1960) – avvocato e politico italiano
 Arnaldo Clausi Schettini (1905-1963) – medico e politico italiano
 Giacomo Schettini (1934) – politico italiano
 Giulio Attilio Schettini (1937-1968) – giornalista italiano
 Jacopo Schettini Gherardini (1965) – economista italiano
 Pirro Schettini (1630-1678) – poeta italiano

Pagine correlate
 Schettino